Muttenbach ist der Name von Fließgewässern:

 Muttenbach (Gufelbach), Zufluss des Seez-Zuflusses Gufelbach, im Kanton St. Gallen (Schweiz), bildet im Batöni den Muttenbachfall
 Muttenbach (Limmerensee), Bach zwischen dem Mutt- und Limmerensee, im Linth-Einzugsgebiet, nahe Linthal GL, Kanton Glarus, Schweiz
 Muttenbach (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr, bei Herbede (Witten), Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Mutterbach